Frassenara ima više značenja:
 Frassenara, Padova
 Frassenara, Vicenza